Jonathan Fahn – doppiatore statunitense
 Melissa Fahn – doppiatrice, attrice teatrale e cantante statunitense
 Tom Fahn – doppiatore statunitense